HMS Aurora o HMS Aurore, ha sido el nombre utilizado por once buques de la Royal Navy británica.

 fue un navío de quinta clase armado con 32 cañones, que anteriormente, fue la fragata francesa Abenakise, que fue capturada en 1757 y desguazada en 1763.
 fue un navío de quinta clase con un porte de 32 cañones botado en 1766 y perdido por un incendio en 1770.
 fue un navío de sexta clase armado con 28 cañones botado en 1777 y vendido en 1814.
 fue un navío de quinta clase de 32 cañones, capturado a los franceses en 1793, fue utilizado como buque prisión desde 1799, hasta aproximadamente 1803. 
 fue una balandra de 14 botada en 1809 y capturada por Francia al año siguiente.
 fue un navío de quinta clase de 38 cañones, que fue originalmente la fragata británica. |Clorinde, que fue capturada en 1814 y desguazada en 1851.
 fue una fragata de casco con propulsión mixta mediante velas y máquina de vapor con hélice botada en 1861 y desguazada en 1881.
 fue un crucero acorazado de clase Orlando botado en 1887 y vendido para desguace en 1907.
 fue un crucero ligero de clase Arethusa botado en 1913.  Fue transferido a la Marina Real Canadiense en 1920 y desguazado en 1927.
 fue un crucero ligero de clase Arethusa botado en 1936. Fue vendido a China en 1948, fue hundido en 1950 y rescatado en 1951, cuando fue utilizado como pontón, hasta su desguace en  1960.
 fue una fragata de clase Leander botada en 1962 y desguazada en 1990.

Nombres de buques británicos